Beaujolais – rodzaj czerwonego wina burgundzkiego z regionu Beaujolais
 Beaujolais – region historyczny Francji